La Sinfonía n.° 9 en mi menor fue la última sinfonía escrita por el compositor inglés Ralph Vaughan Williams. La compuso durante 1956 y 1957, y la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Sir Malcolm Sargent la estrenó en Londres el 2 de abril de 1958, cuando el compositor cumplió ochenta y seis años. La obra fue recibida con respeto pero, al principio, sin gran entusiasmo. Posteriormente, su reputación creció y la sinfonía entró en el repertorio, en las salas de conciertos y en los discos, con la mayoría de las grabaciones en la década de 1990 y en el siglo XXI.

En sus primeros bocetos para la sinfonía, Vaughan Williams hizo referencia explícita a personajes y escenas de la gran novela Tess of the d'Urbervilles de Thomas Hardy. Para cuando la sinfonía estuvo completa, había eliminado los detalles programáticos, pero los analistas musicales han encontrado muchos puntos en los que la obra, sin embargo, evoca la novela.

Antecedentes y primeras representaciones 
A mediados de la década de 1950, Vaughan Williams, con ochenta años, era considerado justamente como el Gran Patriarca de la música inglesa, pero a él no le gustaba el término.  Entre 1910 y 1955 había compuesto ocho sinfonías, y a principios de 1956, antes del estreno de la Octava, empezó a pensar y hacer bocetos para una novena. 

Durante las primeras etapas de la composición de la sinfonía, Vaughan Williams concibió primero una representación musical de Salisbury, de su llanura del entorno y Stonehenge  y luego penso en una evocación de Tess of the d'Urbervilles de Thomas Hardy, ambientada en ese mismo entorno. Los elementos programáticos desaparecieron a medida que avanzaba la obra.  Los bocetos existentes muestran que, en las primeras etapas de composición, ciertos pasajes se relacionaban con personas y eventos específicos de la novela: en algunos de los manuscritos, el primer movimiento se titula "Preludio en Wessex" y el encabezado "Tess" aparece sobre los bocetos del segundo movimiento.  Pero cuando la obra estuvo completa, el compositor se esforzó en caracterizarla como música absoluta:

 El segundo movimiento, Andante Sostenuto, parece no tener una conexión lógica entre sus diversos temas. Esto ha llevado a algunas personas a pensar que debe tener un programa ya que aparentemente la música del programa no tiene por qué ser lógica. Es muy cierto que el movimiento comenzó con un programa, pero se perdió en el viaje, así que ahora no lo mencionamos, y hay que dejar que la música hable por sí misma, sea lo que sea que eso signifique.

La obra fue encargada y dedicada a la Royal Philharmonic Society. Se completó antes de noviembre de 1957 cuando se tocó un arreglo de piano para un grupo de amigos del compositor, incluidos los compositores Arthur Bliss y Herbert Howells y el crítico Frank Howes.  Quince días antes del estreno, Vaughan Williams organizó (y pagó) un ensayo de tres horas en el que la sinfonía se interpretó dos veces; después de escuchar la pieza, hizo algunos ajustes menores en preparación para el estreno.  

Sir Malcolm Sargent dirigió la primera interpretación pública en un concierto de la Royal Philharmonic Society en el Royal Festival Hall de Londres el 2 de abril de 1958, como elemento central del programa, entre el Concierto para orquesta de Kodály y el Harold en Italia de Berlioz .  Volvió a dirigir la sinfonía el 5 de agosto de 1958 en un concierto de los Proms, retransmitido por la BBC.  La obra se estrenó en Norteamérica el 10 de agosto bajo la dirección de William Steinberg en el Festival Internacional de Vancouver.  Leopold Stokowski dirigió el estreno estadounidense en el Carnegie Hall de Nueva York el 25 de septiembre,  y Sir John Barbirolli dirigió a la Orquesta de Filadelfia en la obra en diciembre de ese año.

Plantilla orquestal y duración 
Las fuerzas orquestales requeridas son:

 Instrumentos de viento de madera: flautín, dos flautas, dos oboes, corno anglais, dos clarinetes (en si  ), clarinete bajo (en si  ), dos fagots, contrafagot, dos saxofones altos (en mi  ), saxofón tenor (en si  )
 Metales: cuatro trompas (en fa), dos trompetas (en si  ), fliscorno (en si  ), tres trombones, tuba
 Percusión: timbales, tambor lateral, tambor tenor, bombo, platillos, triángulo, gong grande, tam-tam, campanas profundas, glockenspiel, xilófono, celesta
 Cuerdas: dos arpas y cuerdas

Los tiempos de interpretación varían considerablemente: en el estreno, Sargent y la Royal Philharmonic la interpretaron en 30 minutos y 25 segundos, lo que está más cerca que la mayoría de las interpretaciones posteriores registradas de las marcas de metrónomo del compositor, pero algunos críticos la consideran demasiado rápida en algunas partes.   En preparación para la primera grabación comercial de la obra en agosto de 1958, Sir Adrian Boult discutió el final del último movimiento con Vaughan Williams, que consideraba demasiado abrupto. Vaughan Williams sugirió que podía tocar esa sección "mucho más lento" si lo deseaba mientras consideraba la sugerencia de Boult de agregar 20 o 30 compases.    Los tiempos de las grabaciones de estudio de la obra han oscilado entre 29 minutos y 45 segundos ( Kees Bakels, 1996) y 38 minutos y 30 segundos (André Previn, 1971), con una duración más típica de 34 minutos más o menos.

Estructura y análisis 
La sinfonía está estructurada en cuatro movimientos.

1. Moderato maestoso 
En el análisis publicado por el compositor, el primer movimiento de Moderato no se describe en forma estricta de sonata, sino que obedece a los principios generales de presentación, contraste y repetición.  La sinfonía se abre en mi menor, en tiempo de 4/4, con un Mi sostenido al unísono en cuatro octavas, seguido de un tema lento para los metales bajos y vientos sobre el Mi sostenido.  Esto conduce a la primera entrada solista de los tres saxofones en un tema solemne en tríadas sobre un acorde de mi menor tranquilo. Los clarinetes, acompañados de acordes de arpa, introducen un tema más suave en sol menor que se elude en sol mayor que sugeriría la forma de sonata convencional. Este regresa en forma más completa más adelante en el movimiento, formando la sección de recapitulación, y ahora tocado por un solo de violín, antes de que el movimiento regrese al tema de apertura y termine con una cadencia de saxofón ( a la Napolitaine, en frase del compositor).

2. Andante sostenuto 
El movimiento lento, marcado Andante sostenuto, se abre en sol menor, en tiempo de 4/4, con tema para fliscorno solo. Según el musicólogo Alain Frogley y otros, las concepciones programáticas originales del compositor permanecen esencialmente inalteradas en la partitura a pesar de que eliminó el etiquetado de los temas, y en la apertura es posible escuchar el sonido del viento que sopla a través de Stonehenge.    Más adelante en el movimiento, la música evoca a Tess, al policía que la persigue, su arresto y la campana que da las ocho antes de que la cuelguen.   Vaughan Williams, evitando mencionar el programa original, describe el tema del fliscorno como "tomado de una obra temprana del compositor, afortunadamente descartada hace mucho tiempo, pero cambiada de modo que su propio padre apenas la reconocería".  Continúa:

 El episodio que sigue es un fuerte contraste; un tema de marcha bárbaro, contra el cual hay un contratema. Una modulación repentina a si bemol menor trae de vuelta una versión [del tema del fliscorno] seguida de un episodio romántico en tiempo triple, interpretado principalmente por las cuerdas. … Luego, un golpe amenazador en el gong trae a la memoria un recuerdo del tema del fliscorno… Luego, un rápido crescendo lleva a una repetición de [la marcha] tocada por toda la fuerza de la orquesta, que muere de nuevo con suavidad, y el fliscorno y su melodía se escuchan una vez más, esta vez con un contratema debajo en el clarinete.

El movimiento se cierra con un acorde de pianissimo en do mayor sostenido en cuatro compases.

3. Scherzo 
El tercer movimiento del scherzo está marcado como Allegro pesante y se mueve entre los tiempos de 6/8 y 2/4. Después de una discordancia de los metales fortissimo de apertura, acompañada de un patrón rítmico en el tambor lateral, los saxofones tocan el primer tema principal, al que le sigue un segundo tema, en 2/4, y, volviendo al 6/8 en un tercero. Un tema subsidiario se desarrolla en el canon. La música es interrumpida por una repetición de la disonancia de apertura, a partir de la cual el saxofón en si bemol solo y el tambor lateral llevan el movimiento a un final silencioso.

4. Finale 
El último movimiento, marcado Andante tranquillo, consta de dos secciones distintas, la primera en forma binaria repetida y la segunda una sonata allegro con coda.  La primera sección comienza con una larga cantilena sobre los violines y luego las violas, con contrapunto de clarinete. El segundo tema, para trompas, va seguido de una repetición de ambos temas, antes de que una breve frase que se produce a lo largo del movimiento introduzca la segunda sección, un tema de viola, suave al principio y que se vuelve más fuerte y contrapuntístico, para toda la orquesta antes de terminar en un Tríada en mi mayor, fortissimo pero desvaneciéndose en el silencio.

Recepción de la crítica 
Según el biógrafo de Vaughan Williams, Michael Kennedy, después de las primeras interpretaciones, "no se podía negar la frialdad de la recepción de la sinfonía por parte de los críticos. Su estado de ánimo enigmático los desconcertó y, por lo tanto, se prestó más atención al uso del fliscorno y a la frívola nota del programa".  El fliscorno en el estreno comentó que toda la cobertura de la prensa se centró en su instrumento, en detrimento de la discusión seria sobre la sinfonía como obra musical.  Un ejemplo de lo que Kennedy describe como la ligereza del compositor en su nota de programa se refiere a la instrumentación:

 Se utiliza la orquesta sinfónica habitual, con la adición de tres saxofones y un fliscorno. Este hermoso y descuidado instrumento no suele estar permitido en los círculos selectos de la orquesta y ha sido desterrado a la banda de música, donde se le permite entregarse al mal hábito del vibrato a su gusto. Mientras esté en la orquesta estará obligado a sentarse y tocar erguido. Tampoco se espera que los saxofones, excepto posiblemente en un lugar del scherzo, se comporten como gatos dementes, pero se les permite ser románticos por sí mismos.

En la revista estadounidense Notes, R. Murray Schafer comentó que aunque la mayoría de las bibliotecas deseaban adquirir la partitura debido a la reputación de Vaughan Williams como sinfonista, "me resulta difícil... descubrir mucho más que un valor numérico en la obra". . Se quejó de los saxofones y el fliscorno: "todo este color adicional parece emplearse simplemente para espesar la textura de la orquesta media. … El dominio formal sigue presente, pero no creo que salve la obra”.  Otros críticos en Estados Unidos quedaron más impresionados. En el Musical Courier, Gideon Waldrop describió la sinfonía como "una obra de gran belleza... el lirismo, la pura belleza tonal y la minuciosa artesanía estuvieron en evidencia en todo momento" y en The New York Times, Harold C. Schonberg escribió que "la sinfonía está repleta de una fuerte melodía personal de principio a fin. . . Un resplandor suave inunda la obra, como ocurre con la obra de muchos compositores veteranos que parecen mirar retrospectivamente sus carreras... la Novena Sinfonía es una obra maestra". 

En las décadas posteriores a su muerte, la música de Vaughan Williams fue ignorada en gran medida por los académicos y críticos musicales, aunque no por el público y su música siguió siendo popular en las salas de conciertos y en las grabaciones.   A mediados de la década de 1990, la marea crítica y musicológica se volvió a su favor.  En lo que respecta a la Novena Sinfonía, la opinión anterior de que no decía nada nuevo comenzó a ser suplantada por el reconocimiento de que aunque era, como dijo The Times en 2008, "la síntesis y resumen de todo lo que había hecho antes", la música era visionaria, violenta, esquiva y ambigua.  En 2011, en una nota para la Orquesta Sinfónica de San Francisco, Larry Rothe escribió: "Al igual que la última sinfonía de Beethoven, esta retrata enormes conflictos y esfuerzos sobrehumanos. Luego, en medio de ella, se despliega un paisaje marino empapado de luz, pero la visión retrocede tan repentinamente como apareció. Vaughan Williams no había compuesto música tan airada y asertiva desde su Sexta Sinfonía".  Frogley y otros creen que la obra se entendió mejor una vez que el elemento programático se hizo ampliamente conocido.

Grabaciones

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 
  * 
 
 
 
 
Composiciones en mi menor
Composiciones de 1957
Sinfonías de Ralph Vaughan Williams
Wikipedia:Páginas con referencias que requieren suscripción